Солка (приток Луги у Большого Луцка)
 Солка (приток Луги у Кошкино)
 Солка (Румыния) — город в Румынии.